Als Frauen-Maler werden bezeichnet:

 der attische Vasenmaler Maler von Berlin A 34
 ein attischer Vasenmaler, siehe Frauen-Maler (Vasenmaler)